Alain is een Franse voornaam, die is afgeleid van Alan. Deze naam vindt vermoedelijk zijn oorsprong in het Keltisch taalgebied. De betekenis is onzeker, enerzijds wordt de naam in verband gebracht met  het woord 'Al', dat 'rots' betekent. Een andere verklaring is dat de naam is af te leiden van het Scytisch ruitervolk de Alanen. De naam komt veelvuldig voor in Bretagne, waar meerdere vorsten de naam hebben gedragen.

De populariteit van de naam piekte omstreeks de jaren 60.

Bekende naamdragers 
Media en film
 Alain Claes (1968), een Vlaamse radiopresentator
 Alain Coninx (1948), Vlaams televisiepresentator
 Alain Corneau (1943-2010), een Frans filmregisseur
 Alain de Levita (1959), een Nederlands televisie- en filmproducent
 Alain Delon (1935), een Frans acteur
 Alain Grootaers (1964), een Vlaams journalist
 Alain Resnais(1922), een Franse filmregisseur
 Alain Van Goethem (1971), een Vlaams acteur
 Alain Wisniak, een Frans producer en filmcomponist
Musici
 Alain Bashung (1947-2009), een Frans zanger, liedjesschrijver, komediant en acteur
 Alain Clark (1979), een Nederlands popmuzikant en producer
 Alain Crépin (1954), een Belgisch componist, muziekpedagoog en dirigent
 Alain Lombard (1940), een Frans dirigent
 Alain Marion (1938-1998), een Frans fluitist
 Alain Souchon (1944), een Franse zanger, componist en acteur
 Alain Vande Putte, een componist en producent
 Alain Van Zeveren (1963), een Belgisch componist, arrangeur, producer en uitvoerend muzikant
Geleerden en schrijvers
 Alain (1868-1951), pseudoniem van Émile-Auguste Chartier, een Frans filosoof, journalist en leraar
 Alain Aspect (1947), een Frans natuurkundige 
 Alain Badiou (1937), een Franstalige filosoof
 Alain Buisine (1949-2009), een Frans schrijver
 Alain Chautems, een Zwitserse botanicus
 Alain Connes (1947), een Franse wiskundige
 Alain de Benoist (1943), een Franse schrijver, politiek filosoof en journalist
 Alain de Botton (1969), een Brits hedendaags schrijver en filosoof van Zwitserse afkomst
 Alain Finkielkraut (1949), een Frans filosoof en politiek commentator, van Pools-Joodse origine
 Alain Grandbois (1900-1975), een Canadees Franstalig dichter
 Alain Hubert (1953), een Belgisch onderzoeker, ondernemer, berggids en Unicef-ambassadeur
 Alain Locke (1885-1954), een Amerikaans schrijver, filosoof, onderwijzer 
 Alain Robbe-Grillet (1922-2008), een Frans schrijver en filmmaker
 Alain Teister (1932-1979), pseudoniem van Jacob Martinus Boersma, een Nederlands schrijver en schilder
 Alain Touraine (1925), een Frans socioloog
Politici
 Alain Berset (1972), Zwitserse politicus
 Alain Courtois (1951), een Belgisch bestuurder, voormalige secretaris-generaal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en een politicus
 Alain Decaux (1925), Frans historicus en voormalig politicus
 Alain Juppé (1945), een Frans politicus
 Alain Poher (1909-1996), een Frans politicus
 Alain Van der Biest (1943-2002), een Franstalig-Belgisch politicus
 Alain Zenner (1946), een Belgisch advocaat en politicus
Sport
 Alain Bernard (1983), een Franse zwemmer
 Alain Bettagno, (1968), een Belgische voetballer
 Alain Boghossian (1970), een Frans voetballer 
 Alain Bondue (1959), een Frans wielrenner
 Alain Caveglia (1968), een Franse voetballer
 Alain Cervantes (1983), een Cubaans voetballer
 Alain Couriol (1958), een Frans profvoetballer
 Alain Cuypers (1967), een Belgische atleet
 Alain de Changy (1922-1994), een Belgisch Formule 1-coureur
 Alain De Clercq (1969), een Belgische voetballer
 Alain De Nil (1966), een Belgische voetballer
 Alain De Roo (1955), een Belgisch wielrenner
 Alain Ferté, een Franse truckracer
 Alain Gerbault (1893-1941), een Frans zeiler
 Alain Giresse (1952), een Franse voetballer en trainer
 Alain Gouaméné (1966), een Ivoriaanse voetballer en trainer
 Alain Hamer (1965), een Luxemburgse voetbalscheidsrechter
 Alain Koudou (1984), ook bekend als Arunina, een Ivoriaanse voetballer
 Alain Lewuillon, een Belgische roeier en coach
 Alain Meslet (1950), een Frans wielrenner
 Alain Mimoun (1921), een Franse atleet
 Alain Nef (1982), een Zwitsers voetballer
 Alain Perrin (1956), een Franse voetbaltrainer
 Alain Pierre Mendy (1987), een Senegalees voetballer
 Alain Prost (1955), een Frans Formule 1-coureurs
 Alain Oreille (1953), een Frans rallyrijder
 Alain Roche (1967), een Frans voetballer
 Alain Rohr (1971), een Zwitserse atleet
 Alain Ruiz Fonhof, een Nederlandse golfprofessional
 Alain Santy (1949), een Frans wielrenner
 Alain Sars (1961), een Frans voetbalscheidsrechter
 Alain Sergile (1972), een Haïtiaans zwemmer
 Alain Van Baekel (1961), een Vlaamse voetballer
 Alain Van Den Bossche (1965), een Belgisch wielrenner
 Alain van der Velde (1985), een Nederlands wielrenner
 Alain van Katwijk (1979), een Nederlands wielrenner
 Alain Van Lancker (1947), een Frans baanwielrenner
 Alain Vasseur (1948), een voormalig Frans wielrenner
Andere personen
 Alain Berteau (1971), een Belgisch ontwerper
 Alain Billiet (1951), een Belgisch grafisch ontwerper, wordt beschouwd als de ontwerper van het €-teken
 Alain de Solminihac (1593-1659), een Frans bisschop
 Alain Ducasse (1956), een Monegaske chef-kok
 Alain Jacquet (1939-2008), een Frans popartkunstenaar
 Alain Robert (1962), een Frans beklimmer van gebouwen

Kan ook verwijzen naar
 Alain Chevallier, een Belgische stripreeks
 Alain (geslacht), een geslacht van kreeftachtigen uit de klasse van de Malacostraca (hogere kreeftachtigen)
 Alanus (doorverwijspagina)
Achternaam
 Jehan Alain (1911-1940), een Frans componist en organist
 Marie-Claire Alain (1926), een Franse organiste en muziekpedagoge

Jongensnaam
Achternaam